Pleura (łac. pleura, l. mn. pleurae) – termin z anatomii zwierząt stosowany w różnych znaczeniach:
 pleura – opłucna kręgowców
 pleura – boczny część segmentu ciała u stawonogów

Anatomia zwierząt